Schössow ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Schössow (* 1963), deutsche Illustratorin
 Peter Schössow (* 1953), deutscher Illustrator